Welsh Open 2017 – czternasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2016/2017. Rozegrany został w dniach 13–19 lutego 2017 roku w Motorpoint Arena w Cardiff (Walia).

Nagrody 
 Zwycięzca: £70 000
 II miejsce: £30 000
 Półfinalista: £20 000
 Ćwierćfinalista: £10 000
 Ostatnia 16: £6 000
 Ostatnia 32: £3 500
 Ostatnia 64: £2 500

 Najwyższy break: £2 000
 Łączna suma nagród: £366 000

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 144  Mark Davis
 143, 133, 111, 102  Neil Robertson
 142  Fergal O’Brien
 140, 131, 102  Judd Trump
 136, 123, 118, 103  Hossein Vafaei
 136  Yan Bingtao
 132, 113  Anthony Hamilton
 131  Mei Xiwen
 130  Lee Walker
 128, 101  Stuart Carrington
 128  Michael White
 127, 103, 101, 101  Stuart Bingham
 126  Graeme Dott
 120  Mitchell Mann
 118  Andy Hicks
 117  Joe Perry
 116, 113  Kurt Maflin
 115  Robert Milkins

 114  Aditya Mehta
 113, 101, 100  Barry Hawkins
 109, 101  Anthony McGill
 109  Josh Boileau
 108, 107, 101  Jimmy Robertson
 108  Gareth Allen
 106  Sanderson Lam
 105  Igor Figueiredo
 105  Robin Hull
 105  Craig Steadman
 104  Ricky Walden
 102  Jimmy White
 101  Ronnie O’Sullivan
 101  Allan Taylor
 101  Zhou Yuelong
 100  Ryan Day
 100  Stephen Maguire
 100  Robbie Williams

Linki zewnętrzne 
 Welsh Open 2017 w serwisie snookerworld.pl

Bibliografia 
 worldsnooker.com

Welsh Open
2017 w sporcie
2017 w Walii
Sport w Cardiff